Mikołaj Podoski (zm. ok. 1593) – cześnik ciechanowski, starosta nurski
 Mikołaj Kazimierz Podoski (zm. 1676) – podkomorzy różański i makowski, rotmistrz
 Mikołaj Jan Podoski (1676–1762) – wojewoda i kasztelan płocki